Svjetska liga u vaterpolu 2019. 18. je izdanje ovog natjecanja. Završni turnir se održao u Beogradu od 18. do 23. lipnja 2019. godine.

Svoj ukupno deseti naslov osvojila je reprezentacija Srbije.

Kvalifikacije

Europa

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Ostali kontinenti 

Kvalifikacijski turnir održao se u Perthu u Australiji od 26. do 31. ožujka.

Skupina A

Skupina B

Izbacivanje

Završni turnir

Skupina A

Skupina B

Izbacivanje

Izvori

Vanjske poveznice 

 www.fina.org, ishodi, pristupljeno 19. svibnja 2019.

2019
 2019
Vaterpolo u Beogradu